Personen
 Albert Boonstra (1957), Nederlands zwemmer
 Bart Boonstra (1985), Nederlands zanger
 Cor Boonstra (1938), Nederlands ondernemer
 Dirk Boonstra (1939), Nederlands politicus
 Jaap Boonstra (1957), Nederlands hoogleraar
 Miranda Boonstra (1972), Nederlands atlete
 Rommert Boonstra (1942), Nederlands fotograaf
 Taeke Boonstra (1850-1932), Nederlands architect
 Titus Boonstra (1977), Nederlands acteur

Nederlandse of Vlaamse achternaam